Wilhelm Werhahn ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Werhahn (Unternehmer, 1880) (1880–1964), deutscher Bankier und Unternehmer
 Wilhelm Werhahn (Unternehmer, 1939) (* 1939), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Cornelius Werhahn (1891–1945), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Wilhelm Wehrhahn (1857–1926), deutscher Realschullehrer, Schulrektor, Botaniker und Fotograf